Ри́чард П. «Рик» Лэнг (; 1953, Канада) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Играл в основном на позиции третьего.

Введён в Зал славы канадского кёрлинга (в 1988 как кёрлингист, в 1992 в составе команды скипа Эла Хакнера).

Неоднократно был тренером или капитаном команды «Северная Америка» () на  (в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

Достижения 
 : золото (, ), бронза ().
 : золото (, , ), серебро (, ), бронза ().
 Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов: серебро (2007).
 : золото (2006).
 : золото (1981).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Женат. Жена — известная канадская кёрлингистка и тренер по кёрлингу Лоррейн Лэнг; Рик вместе с Лоррейн играли в смешанной кёрлинг-команде (), выиграв в 1981 чемпионат Канады. Их дочь Сара (в замужестве Поттс) — тоже кёрлингистка, с 2010 играет в команде Кристы Маккарвилл на первой позиции, где раньше играла её мать Лоррейн.

Примечания

Ссылки 

 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу
Члены Зала славы канадского кёрлинга
Тренеры по кёрлингу Канады
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу